Marc Duili I, tribú de la plebs el 471 aC.
 Ceso Duili, decemvir el 450 aC
 Gai Duili, tribú militar.
 Marc Duili II, tribú de la plebs el 357 aC
 Gai Duili, quinqueviri mensarii el 352 aC
 Ceso Duili, cònsol el 336 aC
 Gai Duili, cònsol el 260 aC i dictador el 231 aC